Зазимко Анатолій Іванович — кандидат технічних наук, доцент, працівник Дніпропетровського металургійного інституту, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1971).
 Зазимко Валерія Георгіївна — інженер-будівельник, доктор технічних наук, професор.
 Зазимко Володимир Іванович — військовий і громадський діяч, повстанець; поручник піхоти 6-ї Січової дивізії Армії УНР.